Les Sept Gladiateurs est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Sept Gladiateurs (I sette gladiatori), un film réalisé par Pedro Lazaga, sorti en 1962 ;
 Les Sept Gladiateurs (I sette magnifici gladiatori), un film réalisé par Claudio Fragasso et Bruno Mattei, sorti en 1983 ;
 Les Sept Gladiateurs rebelles (Sette contro tutti), un film réalisé par Michele Lupo, sorti en 1965.